L'équipe cycliste Pauwels Sauzen-Bingoal est une équipe cycliste belge participant aux circuits continentaux de cyclisme et en particulier l'UCI Europe Tour. L'équipe court principalement des courses de cyclo-cross.

Elle ne doit pas être confondue avec les équipes  Bingoal-WB et Pauwels Sauzen-Vastgoedservice.

Histoire de l'équipe 
L'équipe est créée en 2006 et devient une équipe continentale à partir de 2007.

En , la structure Marlux-Bingoal fusionne avec la formation Pauwels Sauzen-Vastgoedservice pour devenir l'équipe Pauwels Sauzen-Bingoal.

Principales victoires

Championnats internationaux 
  Championnats du monde de cyclo-cross : 1
 Moins de 23 ans : 2015 (Michael Vanthourenhout)

Courses d'un jour 
 Grand Prix Etienne De Wilde : Tim Merlier (2015)

Championnats nationaux 
  Championnats de Belgique de cyclo-cross : 1  
 Élites : 2015 (Klaas Vantornout)

Classements UCI 
L'équipe participe aux circuits continentaux et principalement à des épreuves de l'UCI Europe Tour. Les tableaux ci-dessous présentent les classements de l'équipe sur les différents circuits, ainsi que son meilleur coureur au classement individuel.

UCI Europe Tour

|-
|2007 ||125 ||align=left|  Sven Vanthourenhout (967)
|-
|2008 ||89 ||align=left|  Sven Vanthourenhout (227)
|-
|2009 ||116 ||align=left|  Sven Vanthourenhout (880)
|-
|2010 ||  || align="left"|  Martin Zlámalík ()
|-
|2011 ||  || align="left"|  Tijmen Eising ()
|-
|2012 ||  || align="left"|  Klaas Vantornout ()
|-
|2013 ||  || align="left"|  Kevin Pauwels (1073)
|-
|2014 ||  || align="left"|  Gianni Vermeersch ()
|-
|2015 ||105 ||align=left|  Gianni Vermeersch (445)
|-
|2016 ||136 ||align=left|  Kevin Pauwels (1761)
|-
|2017 ||126 ||align=left|  Kevin Pauwels (1074)
|-
|2018 ||  ||align=left|   Eli Iserbyt ()
|-
|2019 ||  ||align=left|   Jens Adams (1450)
|-
|2020 ||  ||align=left|   Laurens Sweeck (1398)
|}

L'équipe est également classée au Classement mondial UCI qui prend en compte toutes les épreuves UCI et concerne toutes les équipes UCI.

|-	
|2016 || - || align=left|  Kevin Pauwels (2613)
|-	
|2017 || - || align=left|  Kevin Pauwels (1676)
|-	
|2018 || - || align=left|  Eli Iserbyt (960)
|-	
|2019 ||  ||align=left|   Jens Adams (2264)
|-	
|2020 ||  ||align=left|   Laurens Sweeck (1909)
|}

Pauwels Sauzen-Bingoal en 2022

Saisons précédentes 

Effectif

Victoires

Effectif

|-
| Maxim Debusschere || 10.06.1986 || ||
|-
| Kevin Eeckhout || 17.10.1989 || || Néo-pro
|-
| Kenny Geluykens || 10.07.1986 || ||
|-
| Jonathan Page || 16.09.1976 || ||
|-
| Jehudi Schoonacker || 07.11.1978 || ||
|-
| Kenneth Van Compernolle || 30.03.1988 || ||
|-
| Jan Van Dael || 05.02.1987 || ||
|-
| Wesley Van Der Linden || 07.03.1982 || || Chocolade Jacques
|-
| Sven Vanthourenhout || 14.01.1981 || ||
|-
| Klaas Vantornout || 19.05.1982 || || Fidea
|-
| Jan Verstraeten || 11.03.1978 ||  ||

Victoires

Effectif

|-
| Sven Beelen || 14.03.1990 ||  ||  Néo-pro
|-
| Matthias Bossuyt || 19.01.1991 || ||  Néo-pro
|-
| Twan van den Brand || 22.01.1989 ||  || Néo-pro 
|-
| Kevin Eeckhout || 17.10.1989 ||  || 
|-
| Tijmen Eising || 21.03.1991 ||  ||  Néo-pro
|-
| Lukáš Klouček || 27.09.1987 ||  ||  Néo-pro
|-
| Jiří Polnický || 16.12.1989 ||  ||  Néo-pro
|-
| Jehudi Schoonacker || 07.11.1978 ||  || 
|-
| Kenneth Van Compernolle || 30.03.1988 ||  || 
|-
| Jan Van Dael || 05.02.1987 ||  || 
|-
| Sven Vanthourenhout || 14.01.1981 ||  || 
|-
| Klaas Vantornout || 19.05.1982 ||  || 
|-
| Thomas Vernaeckt || 07.11.1988 ||  ||  Néo-pro

Victoires
Cyclo-cross

|-
|08/12/2009|| Asteasu Ziklo-Krossa Saria, Asteasu ||||03 C2|| Sven Vanthourenhout
|}

Effectif

|-
| Jim Aernouts || 23.03.1989 || || BKCP-Powerplus
|-
| Sven Beelen || 14.02.1990 ||  || Sunweb-Revor
|-
| Stef Boden || 31.07.1990 ||  || Sunweb-Revor
|-
| Matthias Bossuyt || 19.01.1991 ||  || Sunweb-Revor
|-
| Vinnie Braet || 12.08.1991 ||  || Sunweb-Revor
|-
| Angelo De Clercq || 10.12.1991 ||  || Sunweb-Revor
|-
| Kevin Eeckhout || 17.10.1989 ||  || Sunweb-Revor
|-
| Tijmen Eising || 21.03.1991 ||  || Sunweb-Revor
|-
| Angelo De Clercq || 30.10.1991 ||  ||Néo-pro
|-
| Kevin Pauwels || 12.04.1984 ||  || Telenet-Fidea
|-
| Jiří Polnický || 16.12.1989 ||  ||Sunweb-Revor
|-
| Sven Vanthourenhout || 14.01.1981 ||  || Sunweb-Revor
|-
| Klaas Vantornout || 19.05.1982 ||  || Sunweb-Revor
|-
| Martin Zlámalík || 19.04.1982 ||  || Sunweb-Revor

Victoires
Route

|-
|17/06/2010|| du Tour of Malopolska|||| 07 2.2|| Martin Zlámalík
|}

Cyclo-cross

|-
|16/10/2010|| VII Ciclocross de Villarcayo, Villarcayo ||||03 C2|| Sven Beelen
|-
|23/10/2010||  VII Ciclocross de Medina de Pomar, Medina de Pomar  ||||03 C2|| Sven Beelen
|}

Effectif

|-
| Maxim Debusschere || 10.06.1986 || ||
|-
| Kevin Eeckhout || 17.10.1989 || || Néo-pro
|-
| Kenny Geluykens || 10.07.1986 || ||
|-
| Jonathan Page || 16.09.1976 || ||
|-
| Jehudi Schoonacker || 07.11.1978 || ||
|-
| Kenneth Van Compernolle || 30.03.1988 || ||
|-
| Jan Van Dael || 05.02.1987 || ||
|-
| Wesley Van Der Linden || 07.03.1982 || || Chocolade Jacques
|-
| Sven Vanthourenhout || 14.01.1981 || ||
|-
| Klaas Vantornout || 19.05.1982 || || Fidea
|-
| Jan Verstraeten || 11.03.1978 ||  ||

Victoires
Route

|-
|09/06/2011 ||  du Carpathia Couriers Path ||  || 07 2.2U ||  Tijmen Eising
|-
|11/06/2011 ||  du Carpathia Couriers Path ||  || 07 2.2U ||  Tijmen Eising
|-
|16/06/2011 ||  du Małopolski Wyścig Górski ||  || 07 2.2 ||  Tijmen Eising
|-
|24/07/2011 ||  du Kreiz Breizh Elites ||  || 07 2.2 ||  Kevin Pauwels
|}

Cyclo-cross

|-
|05/02/2011|| Trophée GvA espoirs #7, Krawatencross ||  || 03 CU ||  Jim Aernouts
|-
|12/02/2011|| Superprestige #8, Middelkerke ||  || 03 C2 ||  Klaas Vantornout
|-
|12/02/2011|| Superprestige espoirs #8, Middelkerke ||  || 03 CU ||  Jim Aernouts
|-
|19/02/2011|| Grote Prijs Stad Eeklo, Eeklo ||  || 03 C2 ||  Klaas Vantornout
|-
|18/09/2011|| Steenbergcross, Erpe-Mere ||  || 03 C2 ||  Kevin Pauwels
|-
|23/10/2011|| Coupe du monde #2, Tábor ||  || 03 CDM ||  Kevin Pauwels
|-
|01/11/2011|| Trophée GvA #1 - Koppenbergcross, Audenarde ||  || 03 C1 ||  Kevin Pauwels
|-
|06/11/2011|| Trophée GvA #2 - GP Mario De Clercq, Renaix ||  || 03 C2 ||  Kevin Pauwels
|-
|19/11/2011|| Trophée GvA #3 - GP d'Hasselt, Hasselt ||  || 03 C2 ||  Kevin Pauwels
|-
|20/11/2011|| Superprestige #4, Gavere ||  || 03 C1 ||  Kevin Pauwels
|-
|04/12/2011|| Coupe du monde #4, Igorre ||  || 03 CDM ||  Kevin Pauwels
|-
|17/12/2011|| Trophée GvA espoirs #3 - GP Rouwmoer, Essen ||  || 03 CU ||  Tijmen Eising
|-
|26/12/2011|| Coupe du monde #6, Heusden-Zolder ||  || 03 CDM ||  Kevin Pauwels
|}

Effectif

|-
| Jim Aernouts || 23.03.1989 ||  || Sunweb-Revor
|-
| Sven Beelen || 14.03.1990 ||  || Sunweb-Revor
|-
| Stef Boden || 31.07.1990 ||  || Sunweb-Revor
|-
| Matthias Bossuyt || 19.01.1991 ||  || Sunweb-Revor
|-
| Vinnie Braet || 12.08.1991 ||  || Sunweb-Revor
|-
| Tijmen Eising || 21.03.1991 ||  || Sunweb-Revor
|-
| Karel Hník || 09.08.1991 ||  || Telenet-Fidea
|-
| Tim Merlier || 30.10.1992 ||  || Sunweb-Revor
|-
| Kevin Pauwels || 12.04.1984 ||  || Sunweb-Revor
|-
| Klaas Vantornout || 19.05.1982 ||  || Sunweb-Revor

Victoires
Cyclo-cross

|-
| 09/01/2012 || Cyclocross Otegem, Otegem ||  || 03 C2 ||  Kevin Pauwels
|-
| 22/01/2012 || Coupe du monde #8, Hoogerheide ||  || 01 CDM ||  Kevin Pauwels
|-
| 12/02/2012 || GP Heuts, Heerlen ||  || 02 C1 ||  Kevin Pauwels
|-
| 19/10/2012 || Kermiscross, Ardooie ||  || 03 C2 ||  Klaas Vantornout
|-
| 21/10/2012 || GP de la Commune de Contern, Contern ||  || 03 C2 ||  Jim Aernouts
|-
| 21/10/2012 || Coupe du monde #1, Tábor ||  || 01 CDM ||  Kevin Pauwels
|-
| 25/11/2012 || Superprestige #5, Gieten ||  || 02 C1 ||  Klaas Vantornout
|-
| 08/12/2012 || Soudal Scheldecross Anvers, Anvers ||  || 02 C1 ||  Kevin Pauwels
|-
| 23/12/2012 || Coupe du monde #5, Namur ||  || 01 CDM ||  Kevin Pauwels
|}

Effectif

|-
|Jim Aernouts || 23.03.1989 ||  || Sunweb-Revor
|-
|Vinnie Braet || 12.08.1991 ||  || Sunweb-Revor
|-
|Tijmen Eising || 21.03.1991 ||  || Sunweb-Revor
|-
|Tim Merlier || 30.10.1992 ||  || Sunweb-Revor
|-
|Kevin Pauwels || 12.04.1984 ||  || Sunweb-Revor
|-
|Yorben Van Tichelt || 12.07.1994 ||  || 
|-
|Klaas Vantornout || 19.05.1982 ||  || Sunweb-Revor
|-
|Gianni Vermeersch || 19.11.1992 ||  || BKCP-Powerplus
|-
|Toon Wouters || 21.11.1994 ||  || 

Victoires
Route
Aucune victoire UCI.

Cyclo-cross

|-
|01/01/2013 || Trophée Banque Bpost #6 - Grand Prix Sven Nys, Baal ||  || 02 C1 ||  Kevin Pauwels
|-
|06/01/2013 || Coupe du monde #7, Rome ||  || 01 CDM ||  Kevin Pauwels
|-
|13/01/2013 || Championnat de Belgique de cyclo-cross ||  || 04 CN ||  Klaas Vantornout
|-
|14/01/2013 || Cyclocross Otegem, Otegem ||  || 03 C2 ||  Klaas Vantornout
|-
|09/02/2013 || Trophée Banque Bpost espoirs #7 - Krawatencross, Lille ||  || 06 CU ||  Tim Merlier
|-
|16/02/2013 || Superprestige #8, Middelkerke ||  || 02 C1 ||  Klaas Vantornout
|-
|17/10/2013 || Kermiscross, Ardooie ||  || 03 C2 ||  Klaas Vantornout
|-
|27/10/2013 || Superprestige #1, Ruddervoorde ||  || 02 C1 ||  Klaas Vantornout
|-
|15/12/2013 || Cyclo-cross de Kalmthout, Kalmthout ||  || 02 C1 ||  Kevin Pauwels
|-
|21/12/2013 || Trophée Banque Bpost #4 - GP Rouwmoer, Essen ||  || 02 C1 ||  Kevin Pauwels
|}

Sunweb-Napoleon Games en 2014
Sunweb-Napoleon Games en 2014
Marlux-Napoleon Games en 2014

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 

  
Effectifs et résultats sur firstcycling.com
Effectifs sur memoire-du-cyclisme.eu
Effectifs et résultats sur cyclebase.nl
Effectifs et résultats sur procyclingstats.com

Équipe cycliste en Belgique
Équipe cycliste continentale